

Пожарово — село, гміна Вронкі, Шамотульський повіт, Великопольське воєводство

Пожарово — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Пожарово — присілок, Устюженський район, Вологодська область